Valladier est un patronyme porté notamment par :

 Isidore Valladier (1799-1871), homme politique français ;
 Jean-Marc Valladier (né en 1957), écrivain français.